Lucy Allan peut désigner :
 Lucy Allen (née en 1964), femme politique conservatrice britannique ;
  (née en 1978), productrice de télévision britannique ;
  (née en 1991), joueur australien de football australien .

Lucy Allen peut désigner :
  (1877-1960), libraire et conservatrice américaine ;
  (née en 1941), femme politique américaine de Caroline du Nord.